QDOS može značiti:

 Sinclair QDOS, operacijski sustav za osobno računalo Sinclair QL
 86-DOS, prethodnik MS-DOS-a, izvorno dostavljan kao Quick and Dirty Operating System
 Atari QDOS, proizvodno kodno ime za Disk Operating System 4.0 za Atari-jeva 8-bitna računala
 Qdos Entertainment, zabavljačka kompanija iz Uj. Kraljevstva; najveći je svjetski proizvođač pantomime
 Q:Dos, ime za trance glazbenike Scotta Bonda, Darrena Hodsona, Johna Pursera i Nicka Rosea